Mercury Prize (у минулому, мала назву — Mercury Music Prize) — це щорічна музична нагорода, яка була заснована BPI у 1992 році, як альтернатива Brit Awards. Нагорода призначається за найкращий альбом Великої Британії та Ірландії. У цей час, повна назва нагороди — Barclaycard Mercury Priz.

Посилання 
 Mercury Music Prize  — Офіційний сайт премії
 BBC Mercury Music Prize Site ~ Official Broadcast Partner 

Музичні нагороди
Музика Великої Британії
Нагороди, засновані 1992
Засновані у Великій Британії 1992